Jack Johnson může být:

 Jack Johnson (* 1975) – americký hudebník
 Jack Johnson (boxer) (1878–1946) – americký boxer
 Jack Johnson (lední hokejista) (* 1987) – americký hokejista